Ламоне — коммуна округа Лугано в кантоне Тичино на юге Швейцарии.
 Ламоне — река в Италии, впадает в Адриатическое море.
 Ламоне — вулкан Центральных Апеннин в Лацио.
 Ламоне — долина Тосканских Апеннин.